Michail Vladislavovitj Tjurin (), född 2 mars 1960 är en rysk rymdfarare.

Tjurin slog 22 november 2006 världens längsta golfslag, på omkring 1 900 000 000 meter.

STS-105, Expedition 3, STS-108, Sojuz TMA-9, Expedition 14

Källor

Födda 1960
Ryska rymdfarare
Män
Personer från Kolomna
Levande personer